

Étymologie 
Le patronyme néerlandais Daens ou Dhaens provient de Daan, forme courte du nom Daniel. Il est assorti du suffixe -s indiquant une filiation.

Patronyme

Adolf Daens, ecclésiastique et homme politique belge

Film

Daens, film belge de Stijn Coninx retraçant la vie d'Adolf Daens (1992)

Voir aussi

Patronyme flamand